Die 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1966/67 war die siebte Saison der 1. Amateurliga in Nordwürttemberg. Die Meisterschaft gewannen die Amateure des VfB Stuttgart mit zwei Punkten Vorsprung vor der TSG Backnang. Da die VfB-Amateure nicht aufstiegsberechtigt waren, nahm die TSG Backnang an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd teil und schaffte den Aufstieg.

Der VfL Schorndorf und SV Germania Bietigheim stiegen in die 2. Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1966/67

Fußballsaison 1966/67
1966